Радзивилл, Николай: Радзивилл, Николай Старый (ум. 1509) — канцлер великий литовский и виленский воевода с 1492 года, каштелян троцкий, наместник новгородский, белзский и смоленский.
 Радзивилл, Николай (ок. 1470 1521) — канцлер великий литовский, подчаший великий литовский, воевода виленский.
 Радзивилл, Николай Чёрный (1515—1565) — канцлер великий литовский (1550—1565), маршалок великий литовский (1544—1565), отец Николая Христофора Радзивилла Сиротки.
 Радзивилл, Николай Рыжий (1512—1584) — великий гетман литовский (1553—1566, 1576—1584), великий канцлер литовский (1566), воевода троцкий.
 Радзивилл, Николай (1546—1589) — ловчий великий литовский (1574—1580), воевода новогрудский (1579—1589).
 Радзивилл, Николай Христофор Сиротка (1549—1616) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, князь, сын Николая Чёрного Радзивилла.
 Радзивилл, Николай Фаустин (1688—1746) — воевода новогрудский, князь, сын Доминика Николая Радзивилла.
 Радзивилл, Николай (1751—1811) — военный и государственный деятель Речи Посполитой.